Topônimos
 Pompeia — cidade romana destruída pelo vulcão Vesúvio no ano 79
 Pompeia (Nápoles) — comuna italiana da região da Campania, junto à Pompeia da Antiguidade
 Pompeia (São Paulo) — município brasileiro no estado de São Paulo
 Pompeia (bairro de São Paulo)
 Pompeia (Santos) — bairro da cidade brasileira de Santos
 Pompeia (Belo Horizonte) — bairro na cidade brasileira de Belo Horizonte

Pessoas
 Pompeia (esposa de Júlio César) — segunda esposa de Júlio César

Filme
 Pompeia (filme) — filme com Emily Browning

Ver também
 Vila Pompeia

Desambiguações de topônimos